Oude Frederikskazerne in Den Haag
 Frederikkazerne (Den Haag)
 Prins Frederikkazerne in Leeuwarden
 Frederik Hendrikkazerne (Venlo)